Пещера Виндия () — пещера в Хорватии, расположенная рядом с городом Вараждин. Известна тем, что в ней содержатся одни из лучше всего сохранившихся останков неандертальцев в мире. Найдены в 1974 году. Предполагается, что неандертальцы жили там примерно 44 тыс. лет назад.

В слоях G3 и G1 содержатся только кости неандертальцев, в слое F находят кости и неандертальцев, и современных людей, в более поздних слоях находятся только останки Homo sapiens — представителей граветтской культуры. Радиоуглеродный анализ гидроксопролина (специфической для коллагена аминокислоты) из отложений из слоя F показал, что современные люди появились в пещере Виндия спустя примерно 8 тыс. лет после исчезновения неандертальцев >40 тыс. лет до настоящего времени (калиброванная дата).

Два образца Vindija 33.25 и Vindija 33.16 использовались в проекте расшифровки генома неандертальца. Образец Vindija 33.16 послужил основным источником информации (более 99 %) из всех полученных образцов ДНК, в результате чего было прочитано 2 миллиарда пар нуклеотидов (если исключить повторяющиеся фрагменты) — 63 % неандертальского генома. Неандерталец Vindija 33.19 принадлежал к популяции родственной матери денисовской девочки Denisova 11, жившей 90 тыс. л. н. При этом неандертальский предок её отца-денисовца принадлежал к другой алтайской популяции неандертальцев из Денисовой пещеры. Геномы неандертальцев Vindija 33.19, Gibraltar 1 из пещеры  (Гибралтар) и Chagyrskaya 8 из Чагырской пещеры (Россия) оказались ближе друг к другу нежели к геному неандертальца Altai Neanderthal из Денисовой пещеры (Россия). Сопоставив геномы двух неандертальцев (из Виндии и Денисовой пещеры), денисовца и двух африканцев (бушмен-сан и манденка) с применением расширения ARGweaver-D алгоритма ARGweaver, учёные обнаружили, что около 3 % генома неандертальцев произошло от скрещивания с другой древней человеческой группой примерно 300 000 лет назад.

См. также 
 Музей крапинских неандертальцев
 Дославянская Хорватия
 Мезмайская пещера
 Денисова пещера

Примечания

Ссылки 
 Опубликован черновой вариант генома неандертальца, «Компьюлента», 07.05.2010.
 Vindija, Enciclopedia Britannica
 
 Vindija G1 now 32,000 BP
 Higham T, Ramsey CB, Karavanic I, Smith FH, Trinkaus E. 2006. Revised direct radiocarbon dating of the Vindija G1 Upper Paleolithic Neandertals. Proc Nat Acad Sci USA 103:553—557. 
 «» (pdf) James C.M. Aherna, Ivor Karavanic, Maja Paunovic, Ivor Jankovic, Fred H. Smith
 Smith FH, Trinkaus E, Pettitt PB, Karavanic I, Paunovic M. 1999. Direct radiocarbon dates for Vindija G1 and Velika Pecina Late Pleistocene hominid remains. Proc Nat Acad Sci USA 12281—12286. Полный текст
  (.mov 9.1 MB)

Находки неандертальцев
Пещеры Хорватии
Стоянки
Места палеонтологических находок
Европа каменного века